

Toponyme 

 Roye, commune française de la Haute-Saône ;
 Roye, commune française de la Somme ;
 Roye-sur-Matz, commune française de l'Oise.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France